Bence Szirányi (né le  à Budapest) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Újpesti TE, il joue ses premiers matchs en senior dans la Borsodi Liga en 2005. Trois ans plus tard, il signe aux Budapest Stars. En 2011, il part à l'étranger dans la Ligue Magnus. Il intègre l'effectif des Diables Rouges de Briançon où évolue son compatriote Viktor Szélig. Au cours de la Coupe de la Ligue, les Diables Rouges, premiers de la poule D, éliminent ensuite Chamonix puis Rouen pour atteindre la finale de l'épreuve. Le match se dispute sur la glace de Méribel où ils comptent cinq défaites en finale de Coupe de la ligue et de Coupe de France. Après trois échecs à ce stade de la compétition, les Briançonnais l'emportent 4-1 face aux Pingouins de Morzine-Avoriaz et décrochent la première Coupe de la Ligue de leur histoire.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
2005 : meilleur différentiel +/- de la division 2 groupe B (+11).

Championnat de Hongrie 
2011 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Újpesti TE || Borsodi Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || Újpesti TE || Borsodi Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Újpesti TE || Interliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Újpesti TE || Borsodi Liga || 15|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Újpesti TE || Interliga || 19|| 1|| 0|| 1|| 10|| || || || || 
|-
|2007-2008 || Újpesti TE || Borsodi Liga || 29|| 3|| 1|| 4|| 16|| || || || ||  
|-
|2008-2009 || Budapest Stars || MOL Liga || 37|| 3|| 7|| 10|| 20|| 18|| 0|| 3|| 3|| 18 
|-
|2009-2010 || Budapest Stars || MOL Liga|| 26|| 1|| 6|| 7|| 36|| || 0|| 3|| 3|| 18 
|-
|2009-2010 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || 16|| 2|| 2|| 4|| 12|| 9|| 2|| 3|| 5|| 8 
|-
|2010-2011 || Budapest Stars || MOL Liga|| 32|| 12|| 9|| 21|| 49|| 7|| 2|| 3|| 5|| 6 
|-
|2010-2011 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || 15|| 5|| 5|| 10|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2 
|-
| 2011-2012 || Briançon || Ligue Magnus || 26|| 0|| 2|| 2|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdF || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdlL || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|2012-2013 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 46|| 7|| 20|| 27|| 56|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 54|| 8|| 13|| 21|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43 || 1 || 15 || 16 || 20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 47 || 5 || 10 || 15 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 51 || 1 || 9 || 10 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga Slovaque || 57|| 4|| 15|| 19|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga Slovaque || 46 || 4 || 4 || 8 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga Slovaque || 46 || 3 || 13 || 16 || 48 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || DVTK Jegesmedvék || Erste Liga ||  ||

Au niveau international 

| 2005 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 10|| +11|| align="left"| Médaille d'or de la division 2, groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12|| -7|| align="left"| Sixième place de la division 1, groupe B
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior D1|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8|| -2|| align="left"| Sixième place de la division 1, groupe B
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior D2 || 5|| 5|| 4|| 9|| 4|| +10|| align="left"| Médaille d'or de la division 2, groupe A
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 10|| -1|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe B
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +5|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +2||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1 groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -1||align="left"| Cinquième place de la division 1 groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1||align="left"|  Médaille d'argent de la division 1 groupe A
|-
|2015||align="left"|Qualification Jeux Olympiques|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"|Deuxième place du groupe H
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| -4||align="left"| Quinzième place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| -2||align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2||align="left"| Quatrième place de la division 1A
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0||align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2020 || align="left"| Qualification olympique || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1||align="left"|Première place du groupe J
|-
| 2021 || align="left"| Qualification olympique || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -4||align="left"|Troisième place du groupe E

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1988
Naissance à Budapest
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du DVTK Jegesmedvék
Défenseur de hockey sur glace